ST poate fi:

 Sao Tome și Principe, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .st, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Sao Tome și Principe
 Sfânta Lucia, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Saxonia-Anhalt, land în Germania, codul ISO 3166-2:DE
 St, prescurtarea cuvântului englez Saint (sfânt)
 Șt, literă a alfabetului chirilic
 Știință & Tehnică, revistă de popularizare a științei din România

Legături externe 
 
  „ST” la acronymfinder.com